Compianto sul Cristo morto – dipinto del pittore veneziano Tintoretto realizzato nel 1560-1565 conservato a San Paolo
 Compianto sul Cristo morto – dipinto del Tintoretto realizzato tra il 1555 e il 1559 conservato a Città del Messico
 Compianto sul Cristo morto – affresco di Giotto databile al 1303-1305
 Compianto sul Cristo morto – dipinto a tempera di Sandro Botticelli databile al 1495-1500
 Compianto sul Cristo morto – dipinto a olio su tela di Correggio databile al 1524
 Compianto sul Cristo morto – dipinto a olio su tavola di Pietro Perugino datato 1495
 Compianto sul Cristo morto – dipinto a tempera su tavola di Luca Signorelli databile al 1502
 Compianto sul Cristo morto – dipinto a olio su tavola di abete attribuito ad Albrecht Dürer databile al 1498
 Compianto sul Cristo morto – dipinto a olio su tela di Bramantino databile al 1515-1520
 Compianto sul Cristo morto – dipinto a olio su tela di Paolo Caliari databile al 1548
 Compianto sul Cristo morto – dipinto del Romanino databile al 1520-1530
 Compianto sul Cristo morto – dipinto olio su tela di Lorenzo Lotto databile al 1522
 Compianto sul Cristo morto – dipinto a olio su tavola di Fra Bartolomeo databile al 1511-1512
 Compianto sul Cristo morto – dipinto a olio su tavola di Cima da Conegliano databile 1505
 Compianto sul Cristo morto – dipinto della suora domenicana Plautilla Nelli databile al 1560
 Compianto sul Cristo morto – dipinto olio su tela di Andrea Previtali databile al 1524-1525
 Compianto sul Cristo morto – dipinto tempera su tavola di Giovanni Bellini databile al 1500
 Compianto sul Cristo morto – dipinto a olio su tavola del Il Moretto databile al 1526-153, conservato a Washington
 Compianto sul Cristo morto – dipinto di Giovanni Bellini databile al 1515-1516
 Compianto sul Cristo morto – dipinto ad olio su tavola dell'artista italiano Andrea del Sarto datato intorno al 1519-1520
 Compianto sul Cristo morto – dipinto olio su tela di Giovanni Cariani databile al 1528
 Compianto sul Cristo morto – gruppo scultoreo di sette figure in terracotta di Niccolò dell'Arca
 Compianto sul Cristo morto – gruppo scultoreo di Guido Mazzoni in terracotta smaltata databile al 1492-1497
 Compianto sul Cristo morto – scultura in marmo di Gasparo Cairano e bottega databile al 1505-1510
 Compianto sul Cristo morto – gruppo scultoreo conservato nella chiesa parrocchiale dell'Assunzione della Vergine a Medole
 Compianto su Cristo morto – dipinto di Annibale Carracci andato distrutto nel corso della seconda guerra mondiale
 Compianto sul Cristo morto con i santi Girolamo, Paolo e Pietro – dipinto a tempera su tavola di Sandro Botticelli databile al 1495